Рахново — название населённых пунктов в России:

 Рахново — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Рахново — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Рахново — деревня в Андреапольском районе Тверской области.